

Anno 
 196 o 196 a.C.

Codici 
 196  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Homburg-Erbach nel Saarland in Germania

Matematica 
 196 – numero